Stereotypez дебютний хіп-хоп групи з Бостона Special Teamz, випущеного 25 Вересня 2007, на Duck Down Records. Музику для альбома написали легенди DJ Premier і Pete Rock, а також Marco Polo, Jake One, Moss, Ill Bill і Xplicit. Гостями на альбомі є Sean Price, Buckshot, Devin the Dude, Akrobatik, Ill Bill і Jamey Jasta.

Трек лист

Музичні альбоми 2007
Альбоми Duck Down Records